Йосипенки () — село на Украине, находится в Немировском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523083404. Население по переписи 2001 года составляет 121 человек. Почтовый индекс — 22850. Телефонный код — 4331. Занимает площадь 0,622 км².

Во времена Российской империи — село Осипенко Брацлавского уезда Подольской губернии. Собственной церкви село не мало, входило в приход соседнего села Вовчок (ныне Зарудинецкий сельского совета). В 1876 году Ольга Разумовская вместе с мужем Дмитрием Жолтановським основала в селе «ферму социалистов», где бывали известные революционеры-народники.

Адрес местного совета 
22850, Винницкая область, Немировский р-н, с. Зарудинцы

Примечания

Ссылки 
 Йосипенки на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Немировского района